

Aziende / Marchi 
 Customized Technical Wear  – marchio italiano di abbigliamento tecnico

Sigle 
 Children's Television Workshop – nome precedente di Sesame Workshop, casa produttrice di Sesame Street.
 Change to Win federazione sindacale statunitense.

Codici 
 CTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cottonwood, Arizona (Stati Uniti)